Эльмус — название реки, озера и села в Кондопожском районе Карелии:
 Эльмус (река)
 Эльмус (озеро)
 Эльмус (село)